Danzig — дебютный альбом одноименной группы, выпущенный в августе 1988 года. Этот альбом является первым релизом на новом лейбле Рика Рубина Def American Recordings. Самый успешный релиз группы, в 1994 году он получил золотой статус, а чуть позже платиновый.

Об альбоме 
Danzig был записан на студиях Atlantic Recording Studios и Chung King Metal.

Перезаписанная версия песни Mother, с наложением аудитории и переименованная в Mother '93 стала хитом на радио и MTV в 1993-94 годах, после появления видеоклипа на эту песню. Позже эта песня появлялась в множестве хеви-метал и хард-рок сборниках, а также в компьютерных играх Grand Theft Auto: San Andreas, True Crime: New York City, в играх серии Guitar Hero, и в F.E.A.R. 3. В 2013 Mother стала частью саундтрека фильма Мальчишник: Часть III.

Изначально песни «Twist of Cain» и «Possession» были написаны для предыдущей группы Гленна Данцига Samhain.

Трек-лист 
Все песни написаны Гленном Данцигом кроме песни The Hunter авторами которой являются Букер T. Джоунс, Аль Джексон Мл., Дональд Данн, Стив Крупер и Карл Вэлс.

Участники записи 
 Гленн Данциг — вокал, клавишные
 Иири Вон — бас
 Джон Крист — гитара
 Чак Бисквитс — ударные

Примечания 

Danzig
Дебютные альбомы 1988 года
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы American Recordings